Als Schlacht bei Ulrichen werden bezeichnet:

 die Schlacht bei Ulrichen (1211), in der das Fürstbistum Sitten den Herzog von Zähringen besiegte
 die Schlacht bei Ulrichen (1419), in der die Oberwalliser über die Stadt Bern siegten